Ел Барзон има више значења:

 Ел Барзон (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Барзон (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Барзон (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Барзон (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Барзон (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Барзон (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Барзон (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику